Grisebach är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Grisebach (1814–1879), tysk botaniker
 Eberhard Grisebach (1880–1945), tysk författare och filolog
 Eduard Grisebach (1845–1906), tysk filosof och pedagog

Tyska efternamn